Miejscowości w USA:
 Grandin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Grandin – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill